Alan Oppenheimer (º 1930 Nova York), un actor americà
 Andrés Oppenheimer (º 1951, Buenos Aires), un periodista i escriptor d'origen argentí nacionalitzat estatunidenc
 Franz Oppenheimer (1864, Berlín  1943, Los Angeles), sociòleg i economista polític alemany
 Joseph (Ben Issachar Süßkind) "Süß" Oppenheimer (1698, Heidelberg  1738, Stuttgart), l'expert financer jueu i assessor financer Württemberg duc Karl Alexander
 Maximillian Oppenheimer, pseudònim: "Max Ophüls" (1902, Saarbrücken  1957, Hamburg), un director de cinema
 Marcel Ophüls (º 1927)
 J(ulius). Robert Oppenheimer (1904, Nova York  1967, Princeton), un físic estatunidenc

 l'aproximació de Born-Oppenheimer
 el límit de Tolman-Oppenheimer-Volkoff